Кротюк — українське прізвище. 

Відомі носії

 Кротюк Василь Купріянович — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу, полковник.
 Кротюк Володимир Леонідович — український банкір. З березня 2014 — перший заступник голови НБУ.
 Кротюк Оксана Петрівна — українська дитяча письменниця, новинар, член НСПУ і НСЖУ.

Українські прізвища